Polacy – oficerowie armii austriackiej – niepełna lista Polaków – oficerów armii austriackiej (do 1867), ułożona alfabetycznie według nazwisk. Obok nazwisk znajdują się również daty życia poszczególnych oficerów.

 Adam Kazimierz Czartoryski (ur. 1734, zm. 1823)
 August Aleksander Czartoryski (ur. 1697, zm. 1782)
 Jan Kazimierz Kamieniecki (ur. 1785, zm. 1833)
 Jan Teodor Konstanty Lubomirski (ur. 1683, zm. 1745)
 Jerzy Aleksander Lubomirski (ur. 1669, zm. 1735)
 Hieronim August Lubomirski (ur. 1647, zm. 1706)
 Teodor Józef Lubomirski (ur. 1683, zm. 1745)
 Filip Nereusz Meciszewski (ur. 1786, zm. 1830)
 Aleksander Poniatowski (ur. 1725, zm. 1744)
 Andrzej Poniatowski (ur. 1735, zm. 1773)
 Józef Poniatowski (ur. 1763, zm. 1813)
 Jan Nepomucen Potocki (ur. 1761, zm. 1815)
 Stanisław Ferdynand Rzewuski (ur. 1737, zm. 1786)
 Józef Sierakowski (zm. 1801)
 Aleksander Antoni Sułkowski (ur. 1730, zm. 1786)
 August Kazimierz Sułkowski (ur. 1729, zm. 1786)
 Franciszek Sułkowski (ur. 1733, zm. 1812)
 Michał Wielhorski (ur. 1755, zm. 1805)

Galeria

Przypisy

Bibliografia 
 Antonio Schmidt-Brentano, Kaiserliche und k.k. Generale (1618-1815), Monachium 2006.

!